tabija (građevina)
Tabija (Sutomore)
Tabija (Glamoč)
Tešanjska tvrđava